

Бейнбридж — місто, штат Джорджія
 Бейнбридж — місто, штат Індіана
 Бейнбридж — місто, штат Нью-Йорк
 Бейнбридж — селище, штат Нью-Йорк
 Бейнбридж — селище в окрузі Росс, штат Огайо
 Бейнбридж — переписна місцевість в окрузі Ґоґа, штат Огайо
 Бейнбридж — переписна місцевість, штат Пенсільванія